Gagliano puede referirse a:

 Gagliano Aterno, municipio situado en el territorio de la Provincia de L'Aquila, en Abruzos, (Italia)
 Gagliano Castelferrato, localidad italiana de la provincia de Enna, región de Sicilia, (Italia)
 Gagliano del Capo,  localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia, (Italia)